Пинеда-Трасмонте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 28,40 км². Население — 143 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бургоса